La blette, nom donné localement à , une plante herbacée de la famille des Amaranthacées, appelée aussi poirée ou bette.
 La blette, nom historique de la plante Amaranthus blitum, anciennement cultivée.
 La Blette, rivière française dans le département de Meurthe-et-Moselle, affluent de la Vezouze.
 blet (féminin blette) est un état de murissement avancé d'un fruit ou d'un légume (très mur, non pourri, avec généralement une perte de saveur et de consistance; certains fruits, comme le kaki 'Muscat', ne se consomment que blets).

Références